Суперкубок Бельгії з футболу 2009 — 30-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 липня 2009 року між чемпіоном Бельгії «Стандардом» та переможцем кубку «Генком».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2009
Бельгія
2009 у бельгійському спорті